Bois Blan peut se référer à:

Toponymes

Bois Blanc (La Réunion), un lieu-dit de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Rivière du Bois Blanc, un affluent de la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.
Forêt de Bois Blanc (La Réunion), une forêt littorale du sud-est de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. 
Forêt de Bois Blanc (Charente), une forêt domaniale de la Charente, en France, située à l'est d'Angoulême.
Île Bois Blanc (Michigan), île dans le lac Huron dans l'État américain de Michigan.
 Bois Blanc (Michigan), canton (township) situé sur l'île Bois Blanc.